Chiusini – abitanti di Chiusa di San Michele
Chiusini – abitanti di Chiusi della Verna
Chiusini – abitanti di Chiusi